Те́сла () — может означать:

 Тесла, Никола (1856—1943) — сербско-американский инженер и физик, изобретатель в области электротехники и радиотехники.
 Тесла — единица измерения магнитной индукции.

Космос 
 (2244) Тесла — астероид главного пояса, который был открыт 22 октября 1952 года.
 Тесла — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

Автомобили 
 Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан производства компании Tesla
 Tesla Model S — пятидверный электромобиль производства американской компании Tesla
 Tesla Model X — полноразмерный электрический кроссовер производства компании Tesla
 Tesla Model Y — электрический кроссовер производства компании Tesla
 Tesla Roadster (2008) — спортивный электромобиль, первый автомобиль производства компании Tesla
 Tesla Roadster (2020) — четырёхместный спортивный электромобиль компании Tesla

Географические объекты 
 «Никола Тесла Белград» — международный аэропорт Белграда (Сербия).

Кино 
 Тесла (фильм, 2020).
 Никола Тесла.
 Никола Тесла: Властелин мира.
 Свободная энергия Теслы.
 Тайна Николы Теслы.
 Тесла: Повелитель молний.
 Фрагменты из Олимпа: Видение Николы Теслы.

Компании 
 Tesla — американская автомобильная компания.
  — концерн в Чехословакии (национальное народное предприятие) и Чехии.
 Tesla — чехословацкая государственная компания.

Музыка 
 Tesla — американская рок-группа.
 Тесла — песня российской группы «Би-2».
 Tesla Boy — российская электропоп-группа, исполняющая песни преимущественно на английском языке.

Спорт 
 Никола Тесла — немецкий футбольный клуб из Гамбурга.

Устройства 
 Nvidia Tesla — название семейства вычислительных систем NVIDIA на основе графических процессоров с архитектурой CUDA.
 Турбина Тесла — безлопастная центростремительная турбина, запатентованная Николой Тесла в 1913 году.

См. также 
 Трансформатор Теслы
 Тесло — плотницкий инструмент.
  — фамилия.